Мию́ки Са́то (, ; Япония) — бывшая японская кёрлингистка.

Играла на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (?, 2011, 2012, 2014), бронза (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Закончила спортивную карьеру в 2014.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу